Адамо́во () — деревня в Воропаевском сельсовете Поставского района Витебской области Белоруссии.

География 
Деревня расположена в 25 км от города Поставы и в 7 км от Воропаево.

История 
В 1905 году в Лучайской волости Вилейского уезда Виленской губернии, 14 жителей и 100 десятин земли.

С октября 1920 года — в составе Срединной Литвы.

В результате советско-польской войны 1919—1921 гг. деревня оказалась в составе Лучайской гмины Дуниловичского повета Виленского воеводства (II Речь Посполитая).

В 1923 году — застенок в Лучайской гмине, 4 двора и 35 жителей.

В сентябре 1939 года деревня была присоединена к БССР силами Белорусского фронта РККА.

С 1940 г. — в Лучайском сельсовете Поставского района Вилейской области БССР.

С 25 ноября 1940 г. — деревня и сельсовет в Дуниловичском районе.

В 1963 году — в Воропаевском поселковом Совете, 10 дворов, 31 житель.

В 2001 году — 2 дома, 4 жителя, в составе совхоза «Стародворский».

Примечания

Литература 
 Памяць: Гісторыка-дакументальная хроніка Пастаўскага раёну. — Мінск: БЕЛТА, 2001.- С.626.

Населённые пункты Поставского района